Прем'єр-ліга Азербайджану 2008–2009 — 17-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Чемпіоном вдруге стало Баку.

Клуби

Турнірна таблиця 

|}
Примітки: 
1. Клуб Карабах взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Азербайджану 2008—2009
Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану  з футболу 2008/09 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2008—2009
Азербайджан
Азербайджан
2008 в азербайджанському спорті
2009 в азербайджанському спорті